LONRF1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 773 амінокислот, а молекулярна маса — 86 725.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки